"San Salvatore", forma italianizada de "São Salvador", pode ser:

Comunas da Itália 
 Abbadia San Salvatore, comuna italiana da Toscana
 Almenno San Salvatore, comuna italiana da Lombardia
 San Salvatore di Fitalia, comuna italiana da Sicília
 San Salvatore Telesino, comuna italiana da Campânia
 San Salvatore Monferrato, comuna italiana do Piemonte

Igrejas 
 San Salvatore alle Coppelle, uma igreja em Roma
 San Salvatore in Lauro, uma igreja em Roma

Ver também
 San Salvador (desambiguação)

Desambiguações de topônimos